Кашина:

Населённые пункты 
Болгария
 Кашина — село в общине Сандански Благоевградской области.

Италия
 Кашина — город в провинции Пиза региона Тоскана.

Россия
 Кашина — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Кашина — деревня в Богдановичском районе Свердловской области.
 Кашина — деревня в Камышловском районе Свердловской области.

Хорватия
  — деревня в жупании Загреб.

Персоналии 
 Кашина, Зинаида Ивановна (1919—2007) — советский партийно-государственный работник, педагог.
 Кашина, Лидия Ивановна (1886—1937) — мелкая русская помещица, прообраз Анны Снегиной в одноимённой поэме С. Есенина.
 Кашина, Мария Капитоновна (1855—1916) — нижегородская предпринимательница, прототип героини пьесы М. Горького «Васса Железнова».
 Кашина, Надежда Васильевна (1896—1977) — художница-авангардист круга ВХУТЕИН.
 Кашина, Нина Васильевна (1903—1985) — художница, педагог.
 Кашина, Юлия Николаевна (род. 1987) — российская легкоатлетка.

См. также 
 Кашин (значения)
 Кашинка
 Кашино
 Кашинское